Bentham má více významů:

Lidé
 Jeremy Bentham, filosof
 Samuel Bentham, strojní inženýr, bratr Jeremy Benthama
 George Bentham, botanik, syn Samuela
 Charles Bentham, anglický stavitel lodí v holandských službách
 Karla Bentham, postava v televizním dramatu Waterloo Road

Místa
 Bentham (North Yorkshire) je město v severní Anglii
 Bentham (Gloucestershire)